«Нью-Йорк Рейнджерс» () — американский профессиональный хоккейный клуб из Нью-Йорка. Выступает в Столичном дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда была основана в 1926 году и является одной из команд Оригинальной шестёрки. Домашние матчи проводит на арене «Мэдисон-сквер-гарден».

«Рейнджерс» четыре раза выигрывал главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли, последний из которых был завоёван в 1994 году. Всего команда тринадцать раз участвовала в финалах Кубка Стэнли.

Статистика сезонов 

ВГ = Всего голов по сумме двух матчей
1 Укороченный сезон из-за локаута.
2 Регулярный чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса
3 Укороченный сезон из-за пандемии коронавируса

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Нью-Йорк Рейнджерс» на hockeydb.com

 
Нью-Йорк Рейнджерс